Berliner Monatshefte ist der Titel folgender Zeitschriften:

 Berliner Monatshefte für Litteratur, Kritik und Theater (1885)
 Die Kriegsschuldfrage: Berliner Monatshefte (1923–1944)